ESID est un sigle qui peut faire référence à :

 États, sociétés, idéologies, défense
 European Society for Immunodeficiencies
 European Space Industry Directory, un organisme de l'Agence spatiale européenne
 établissements du service d'infrastructure de la Défense, des organismes du Service d'infrastructure de la Défense